Ла Меса дел Гвајабо има више значења:

 Ла Меса дел Гвајабо (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Меса дел Гвајабо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику